Cardo meleño puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ononis natrix.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.
 El nombre común de la planta '''''Sonchus oleraceus.